Fernando Torres y Portugal (), un dels virreis del Perú (1584-1589), en l'època del rei Felip II.
 Fernando Torres (actor) (1927-2008), un actor i actor de doblatge brasiler.
 Fernando José Torres Sanz (1984-), un futbolista espanyol